Helmut von Plessen ist der Name folgender Personen:

 Helmuth von Plessen (Militär) (1612–1694), deutscher Oberst
 Helmuth von Plessen (Politiker) (1699–1761), deutscher Politiker, Kammerherr und Gesandter